Финал Кубка европейских чемпионов 1985 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1984/85, 30-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 29 мая 1985 года, на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. В матче встретились итальянский «Ювентус» и английский «Ливерпуль».

Перед началом матча произошла трагедия, унёсшая жизни 39 человек, ещё сотни человек получили ранения. Виновными были признаны болельщики «Ливерпуля»; в результате этого было решено отстранить все английские клубы от участия во всех турнирах под эгидой УЕФА на пять лет, «Ливерпуль» — на шесть.

Путь к финалу

«Ювентус»

«Ливерпуль»

Отчёт о матче

Трагедия 

Перед началом матча произошла трагедия — обрушилась стена одной из трибун. 39 человек погибло. Начало матча было отложено на час с лишним, но игра всё же состоялась. Официальные лица называли причиной проведения игры попытку предотвратить дальнейшее возможное насилие.

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1984/1985

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1985
Кубок европейских чемпионов
Май 1985 года
Лига чемпионов 1985
Лига чемпионов 1985
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 29 мая
Спорт в Бельгии в 1985 году
Спорт в Великобритании в 1985 году
Спорт в Италии в 1985 году